

Pessoas
Fulton Oursler
Robert Fulton

Localidades
Fulton (Alabama)
Fulton (Arkansas)
Fulton (Dakota do Sul)
Fulton (Indiana)
Fulton (Kansas)
Fulton (Kentucky)
Fulton (Mississippi)
Fulton (Missouri)
Fulton (Ohio)
Fulton (Texas)
Condado de Fulton
Ou ainda:
Canal Fulton
South Fulton
Fultondale

Outros
5785 Fulton

Desambiguações de topônimos